Lanagan steht für:

 Lanagan (Missouri), eine Ortschaft im McDonald County im US-Bundesstaat Missouri
 Lake Lanagan, Australien

Lanagan ist der Familienname folgender Personen:

 Margo Lanagan (* 1960), australische Schriftstellerin